Opp – miasto w USA, w stanie Alabama, hrabstwie Covington
 organizacja pożytku publicznego – organizacja pozarządowa lub spółka kapitałowa powołana w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej
 Oddziały Prewencji Policji – jednostki organizacyjne polskiej Policji, przeznaczone głównie do działań zespołowych w ramach pododdziałów zwartych
 NATO (potocznie Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego) – organizacja polityczno-wojskowa
 Optimist (skrót: OPP) – klasa jachtów
 Object Push Profile – element stosu protokołów Bluetooth
 Ortofenylfenol (2-fenylfenol)